Tarajornitsup Qaqqaa bezeichnet:
 Tarajornitsup Qaqqaa (Berg, Ilulissat), Berg im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Tarajornitsup Qaqqaa (Berg, Uummannaq), Berg im Distrikt Uummannaq, Grönland